Pojem helénismus (ve starším přepisu hellénismus, příp. hellénismos) může označovat:

 Helénismus – epochu starověkých řeckých dějin
 Pozdně antické náboženství – snahu o obnovu antického náboženství a kulturních tradic v době císaře Iuliana jako protiváhy křesťanství
 Helénismus (náboženství) – novopohanský, zpravidla rekonstrukcionistický náboženský směr usilující o obnovu řeckého, resp. antického náboženství